Издательство Групелло () основано в Дюссельдорфе в 1990 году. Девиз издательства, специализирующегося на высококачественно оформленных справочных книгах и художественной литературе — "Глаз читает - прекрасные книги для умных читателей!" («Das Auge liest mit — schöne Bücher für kluge Leser!»)

Общие сведения 
Учредителем издательства явился Бруно Керайн, до 1990 года работавший в Берлине в издательствах Обербаум (Oberbaum Verlag) и Клаус Вагенбах (Klaus Wagenbach Verlag). Название издательства увековечивает память известного фламандского скульптора Габриэля де Групелло, изваявшего конную группу курфюрста Яна Веллема, установленной на центральной площади Дюссельдорфа перед старинным зданием ратуши.

План издательства включает специальные краеведческие книги, научные издания и художественную литературу. С 2005 года издательство издает, кроме того, карточки-викторины по городам и регионам Германии.

Особое направление издательской деятельности — выпуск высоко качественно оформленных книг-каталогов, посвящённым международным выставкам, например для выставки в музее садово-паркового искусства в Бенрате

Авторы 
Издательство Групелло сотрудничало и сотрудничает с сотнями авторов, среди которых Хайнц Чеховски (Heinz Czechowski), Невфел Кумарт (Nevfel Cumart), Кай Мецгер (Kai Metzger), Иоахим Шталлеккер (Joachim Stallecker), Татьяна Куштевская, Иоахим Клингер (Joachim Klinger).

Издательство и русская литература 
В планах издательства существенную роль играют переводные издания, в том числе русских писателей и поэтов. Среди изданных русских писателей можно назвать Владимира Маяковского в переводе Ниоты Тун (Nyota Thun), Анну Ахматову в переводе Александра Ницберга, Александра Пушкина (сказки в переводе Александра Ницберга).

Примечания

Ссылки 
 Сайт издательства Групелло. 
 Об издательстве Групелло на сайте Литерра. 
 Интервью Бруно Керайна на ежегодном книжном фестивале Дюссельдорфа на Королевской аллее в 2010 году 

Издательства Дюссельдорфа